Ташлицька волость — історична адміністративно-територіальна одиниця в Україні в XIX— першій чверті XX століття:
 Ташлицька волость — Аккерманського повіту Бессарабської губернії.;
 Ташлицька волость — Черкаського повіту Київської губернії.